Бурашевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область 
 Бурашевское сельское поселение — входит в Кильмезский район

Тверская область 
 Бурашевское сельское поселение — входит в Калининский район